Воим — название рек в России:

 Воим (приток Вочи) — река в Республике Коми.
 Воим (приток Нердвы) — река в Пермском крае. 
 Воим (приток Пожега) — река в Республике Коми.

См. также 
 Войм — река в Свердловской области.